Loddon – miasto w Anglii, w hrabstwie Norfolk, w dystrykcie South Norfolk. Leży 17 km na południowy wschód od miasta Norwich i 159 km na północny wschód od Londynu. W 2001 miasto liczyło 2578 mieszkańców.

Przypisy 

Miasta w hrabstwie Norfolk